Sezar Sasson é um professor e autor de livros didáticos brasileiro.

Biografia
É licenciado em Ciências Biológicas pela Faculdade de Educação e pelo Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo, professor e supervisor de Biologia do Anglo Vestibulares, professor de Biologia das escolas da rede pública e privada, e autor de livros didáticos.

Obras do autor
 Coleção Ciências - Entendendo a Natureza – 5ª a 8ª séries
 Coleção Biologia – 3 volumes
 Biologia – volume único

Ligações externas
Perfil do autor no site da Editora Saraiva

Autores de livros didáticos do Brasil
Professores do Brasil